La Taça de Portugal 1995-1996 è stata la 57ª edizione del torneo. È iniziata nel settembre 1995 ed è terminata il 18 maggio 1996. Il Benfica si aggiudicò il trofeo per la 23ª volta nella sua storia, sconfiggendo 3-1 in finale lo Sporting Lisbona, detentore dell'edizione precedente.

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Formazioni 

Coppa di Portogallo
Calcio nel 1995
Calcio nel 1996